Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2019 года  проходил с 2 по 7 сентября в Тоскане, Италия одновременно с командным чемпионатом Европы среди женщин в форматах классическая программа, блиц и рапид.

Состав команды — 3 спортсмена. Соревнование проходило по круговой системе с контролем времени 1 час 20 минут + 1 минута на ход в классической программе, 10 минут + 10 секунд на ход в рапиде и 5 минут + 3 секунды на ход в блице.

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек).

Главный судья — Виллем Лююс.

Основная программа

Составы команд 

Россия — Анатолий Татаренко, Александр Георгиев, Айнур Шайбаков

Беларусь — Евгений Ватутин, Александр Булатов, Алексей Куница

Нидерланды — Александр Балякин, Ваутер Сипма, Каспер Ремейер

Украина — Артём Иванов, Игорь Кирзнер, Василий Пикиняр

Италия-1 — Лорис Миланесе, Вальтер Москато, Доменико Фабрикаторе, Лука Сальвато

Чехия — Иржи Сысел, Вацлав Кржишта, Петра Душкова

Бельгия — Hein De Cokere, Keita Desmet , Рональд Шаллей

Италия-2 — Энес Абилай, Винченцо Сгро, Габриэле Д'Амора, Алессандро Траверса

Рапид

Составы команд 
Россия — Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Анатолий Татаренко

Беларусь — Алексей Куница, Евгений Ватутин, Александр Булатов

Нидерланды — Александр Балякин, Ваутер Сипма, Каспер Ремейер

Украина — Артём Иванов, Игорь Кирзнер, Василий Пикиняр

Италия-1 — Лорис Миланесе, Вальтер Москато, Энес Абилай

Чехия — Вацлав Кржишта, Петра Душкова, Иржи Сысел

Италия-2 — Винченцо Сгро, Доменико Фабрикаторе, Алессандро Траверса, Габриэле Д'Амора

Блиц

Составы команд 

Россия — Анатолий Татаренко, Александр Георгиев, Айнур Шайбаков

Беларусь — Евгений Ватутин, Александр Булатов, Алексей Куница

Нидерланды — Александр Балякин, Ваутер Сипма, Каспер Ремейер

Украина — Артём Иванов, Игорь Кирзнер, Василий Пикиняр

Италия-1 — Лорис Миланесе, Вальтер Москато, Доменико Фабрикаторе, Лука Сальвато

Чехия — Иржи Сысел, Вацлав Кржишта, Петра Душкова

Бельгия — Hein De Cokere, Keita Desmet , Рональд Шаллей

Италия-2 — Энес Абилай, Винченцо Сгро, Габриэле Д'Амора, Алессандро Траверса

Ссылки 

 Таблица основной программы
 Составы команд
 Результаты основной программы по доскам 
 Таблица блица 
 Результаты блица по доскам 
 Таблица рапида 
 Результаты рапида по доскам 

Спорт в Италии в 2019 году
2019 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Тоскане
Шашки